Paukku est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986), joueur de tennis finlandaise

Voir aussi
, série télévisée finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois